Pseudoripersia är ett släkte av insekter. Pseudoripersia ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Pseudoripersia